
Termin -{AGU}- ima više značenja.

 Genetički kod za serin
 Aspartilglukozaminurija, retka genetička bolest
 Agu (reka), reka u Francuskoj